Peter Limbourg ist der Name folgender Personen:

* Peter Limbourg (Diplomat) (1915–2015), deutscher Diplomat
 Peter Limbourg (Journalist) (* 1960), deutscher Journalist